Antti Muurinen (Valkeakoski, 5 maart 1954) is een voormalig profvoetballer uit Finland, die vooral bekendheid geniet als trainer-coach. Hij was bondscoach van zijn vaderland Finland van 2000 tot 2005.

Clubcoach
In 2007 trad hij dienst van de Finse topclub HJK Helsinki. Die club leidde hij eerder naar de groepsfase van de UEFA Champions League in het seizoen 1998-1999, de eerste keer dat een Finse club doordrong tot het hoofdtoernooi van Europa's belangrijkste clubcompetitie. Muurinen won de Finse landstitel met HJK Helsinki in 1997, 2009, 2010, 2011 en 2012, en met FC Kuusysi in 1989 and 1991.

Bondscoach
Als opvolger van de Deen Richard Møller Nielsen begeleidde Muurinen de nationale selectie tijdens de kwalificatietoernooien voor het WK voetbal 2002, het EK voetbal 2004 en het WK voetbal 2006. Hij moest opstappen na de 4-0 thuisnederlaag tegen Nederland op 8 juni 2005 in de WK-kwalificatiereeks. Muurinen nam afscheid na 72 duels (34 overwinningen, 12 gelijke spelen en 26 nederlagen). Hij werd opgevolgd door interim-bondscoach Jyrki Heliskoski, die de nationale ploeg voor zes duels onder zijn hoede had.

Zie ook
Interlands Fins voetbalelftal 2000-2009

Fins voetballer
Fins voetbalcoach